De Beker van Finland 2004 (Fins: Suomen Cup) was de 50ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 30 oktober met de finale in het Finnair Stadium in Helsinki. MyPa-47 Anjalankoski won de beker voor de derde keer (na 1992 en 1995) in de clubgeschiedenis door FC Hämeenlinna met 2-1 te verslaan. Het winnende doelpunt kwam in de blessuretijd op naam van aanvoerder Tuomas Aho. De winnende formatie stond onder leiding van Ilkka Mäkelä.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2004
Fins voetbalelftal in 2004

2004
Finland